Vena grande safena – vaso sanguigno superficiale (sottocutaneo), situato negli arti inferiori, che va dal piede alla vena femorale nella regione del triangolo femorale
 Vena piccola safena – vaso sanguigno superficiale (sottocutaneo), situato negli arti inferiori, che va dal piede alla vena poplitea